Robert Stahl peut faire référence à :
Robert Stahl (1893-1983), prêtre français,
 (1902-1975), homme politique allemand,
 (1948- ), écrivain suédois.